La expresión El tiempo es oro puede referirse a:

 El tiempo es oro (1995), álbum de Paulina Rubio.
 El tiempo es oro (1987-1992), programa de televisión español, emitido por Televisión Española.
 El tiempo es oro (1994-2000), programa de televisión chileno emitido por Universidad Católica de Chile Televisión.